Skeid Fotball is een Noorse voetbalvereniging uit de hoofdstad Oslo. In 1915 werd de club opgericht. Het Bislettstadion was lange tijd de thuisbasis, nu is dat Nordre Åsen Idrettspark. De traditionele kleuren zijn rood en blauw.

Geschiedenis
De club werd in 1915 opgericht als Skeid FK Kristiana en nam in 1925 de huidige naam aan. Skeid speelde 34 seizoenen in de Eliteserien. In 1999 degradeerde de club naar de 1. divisjon en in 2005 naar de 2. divisjon. Na één seizoen keerde de club terug, maar kon het behoud niet verzekeren. Sindsdien speelt de club afwisselend in de 1. divisjon of de 2. divisjon. 

Skeid is vooral bekend vanwege de succesvolle jeugdopleiding.

Erelijst
Landskampioen
1966
 Beker van Noorwegen
Winnaar: 1947, 1954, 1955, 1956, 1958, 1963, 1965, 1974
Finalist: 1939, 1940, 1949

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Skeid in Europa
 #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Skeid Fotball

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers
  Morten Berre
  Daniel Braaten
  Dagfinn Enerly
  Dag Fornæss
  André Hansen
  Beau Molenaar
  Anders Rambekk

Externe link
 Officiële website

Noorse voetbalclub
Sportclub in Oslo